Indian Summer bezeichnet:
 Indian Summer, eine Warmwetterperiode in Teilen Nordamerikas.
 Indian Summer (Band), eine US-amerikanische Emocore/Screamo-Band
 Indian Summer (Prog-Band), eine Britische Progressive-Rock-Band aus den 1970ern
 Indian Summer (Lied), ein Lied der Band The Doors
 den Originaltitel des Songs, zu dem der Liedermacher Hannes Wader den Text Heute hier, morgen dort schrieb
 den englischen Titel eines Songs, der in Deutschland unter "Liebe kommt so wie ein bunter Schmetterling" und in Frankreich unter "L'Été indien" bekannt ist.
 den englischen Titel des Romans Der Nachsommer von Adalbert Stifter
 Indian Summer – The Secret History of the End of an Empire, einen Roman von Alex von Tunzelmann (2007)
 Indian Summer – Eine wilde Woche unter Freunden, ein US-amerikanisches Comedy-Drama von Mike Binder aus dem Jahr 1993

Siehe auch:
 Altweibersommer